Esistono più comuni francesi con questo nome

Chaussy – Loiret
Chaussy – Val-d'Oise